Freeze steht für:
Freeze-Zustand (Freezing), ein durch ein traumatisches Ereignis ausgelöster Erstarrungszustand
Einfrieren (Freeze), Zustand der fehlenden Reaktion und Ansprechbarkeit nach dem Absturz eines Computers
Freeze – Alptraum Nachtwache, Spielfilm aus dem Jahr 1997
Mr. Freeze, eine Comicfigur aus dem DC-Universum
Freeze (Ausstellung), eine 1988 in London organisierte Kunstausstellung
Freeze, ein Motiv beim Breakdance
 eine Variante des Flashmob
 ein Zeitpunkt in einem Projekt, an dem bestimmte Beschlüsse verbindlich geworden sind

Siehe auch:
 Freeez, eine britische Band
 Frieze Art Fair, eine jährliche Kunstausstellung in London
 Fries (Begriffsklärung)
 Friis, ein Familienname
 Friess, ein Familienname
 Friesz, ein Familienname
 Fris, ein Name
De Vries, ein Familienname
 Frieß, ein Familienname